Adam Kazimierz Czartoryski
 Adam Jerzy Czartoryski
 Antonina Czartoryska
 Arkadiusz Czartoryski
 August Aleksander Czartoryski
 bł. August Czartoryski
 Eleonora Czartoryska
 Jerzy Konstanty Czartoryski
 Kazimierz Czartoryski (1674–1741)
 Kazimierz Florian Czartoryski
 Kazimierz Jerzy Czartoryski
 Konstancja Czartoryska
 Konstanty Adam Czartoryski
 Konstanty Czartoryski
 Konstanty Marian Czartoryski
 Marcelina Czartoryska
 bł. Michał Czartoryski
 Michał Fryderyk Czartoryski
 Stanisław Czartoryski
 Teodor Kazimierz Czartoryski

Zobacz też:
 Czartoryscy